Miejscowości w Polsce
 Piaski Wielkie – kolonia w woj. lubelskim w pow. świdnickim, w gminie Piaski
 Piaski Wielkie – część miasta Krakowa
 Piaski Wielkie – wieś w woj. zachodniopomorskim w pow. kamieńskim, w gminie Wolin